Рудине могу да буду:

 Рудине (Чајетина), насеље у општини Чајетина, Република Србија
 Рудине (Никшић), насеље у општини Никшић, Република Црна Гора
 Рудине (Тузи), насеље у општини Тузи, Република Срна Гора
 Рудине (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, 
 Рудине (Гламоч), насеље у општини Гламоч, Федерација БиХ
 Рудине (Добрињ), насеље у општини Добрињ, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Рудине (Звечан), насеље у општини Звечан, КиМ, Република Србија